Cristian Sain – calciatore argentino
 Édouard Sain – pittore francese
 Orlando Sain – calciatore e allenatore di calcio italiano